Le Diable au Corps (tijdschrift) - Belgisch voormalig tijdschrift
 Le Diable au corps (roman) - Franse roman
 Le Diable au corps (film) - Franse film, gebaseerd op bovenstaande roman